Натуральне число 570
 570 рік до нашої ери
 570 рік нашої ери